El nombre Clodoaldo puede hacer referencia a varias personas:

Nobles y Santos 
 San Clodoaldo (522 — 560), príncipe franco de la dinastía merovingia, tercer hijo del rey Clodomiro.

Futbolistas 
 Clodoaldo Tavares de Santana, Clodoaldo, ex futbolista brasileño nacido en 1949;
 Clodoaldo Paulino de Lima, Clodoaldo, futbolista brasileño nacido en 1978.

Escritores 
 Clodoaldo Espinosa Bravo, escritor peruano.